Michlin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Jefimowitsch Michlin (* 1938), sowjetrussischer Geiger
 Solomon Grigorjewitsch Michlin (1908–1990), russischer Mathematiker